diverse amateurvoetbalverenigingen, waaronder:
 DVV Davo
 DVV Delft
 DVV Duiven
 DVV Go-Ahead
 DVV IJsselstreek
 DVV ODS
 DVV RDC
 DVV Sallandia
 DVV Turkse Kracht
 DVV Coburg, een voetbalclub uit Duitsland
 DVV (verzekering), een verzekeringsmaatschappij